L'ordre Nyabinghi, ordre du mouvement rastafari
Les percussions Nyabinghi, percussions utilisées pendant les groundations (rassemblements rasta).